Dubowaja Roschtscha (russisch ) ist der Name folgender Dörfer und ländlicher Siedlungen in Russland:

 Dubowaja Roschtscha (Brjansk), in der Oblast Brjansk
 Dubowaja Roschtscha (Kaliningrad), in der Oblast Kaliningrad (früher Ballupönen, Ksp. Tollmingkehmen bzw. Wittigshöfen)
 Dubowaja Roschtscha (Moskau), in der Oblast Moskau
 Dubowaja Roschtscha (Orenburg), in der Oblast Orenburg
 Dubowaja Roschtscha (Orjol), in der Oblast Orjol
 Dubowaja Roschtscha (Samara), in der Oblast Samara
 Dubowaja Roschtscha (Stawropol), in der Region Stawropol